Diabelskie nasienie (Ledeno sjeme) – dramat autorstwa Ivo Brešana i spektakl Telewizji Polskiej
 Diabelskie nasienie (Demon Seed) – amerykański film, horror z 1977 roku
 Diabelskie nasienie (Devil's Due) – amerykański film, horror z 2014 roku